I. Arnulf cambrai-i gróf (?–967)
 I. Arnulf flamand gróf (890–965)